Macramè, intreccio tipico della Liguria.
 Macramè, album di Ivano Fossati del 1996.
 Macramé 2004, campo scout internazionale tenutosi a Vara inferiore (SV) e Genova dal 4 al 13 agosto 2004.